Kordigast, abgeleitet vom slawischen Männernamen Chotěgost, ist

der Name eines Berges und zweier benachbarter Einzelsiedlungen:
 Kordigast, ein aus zwei benachbarten Teilbergen bestehender Zeugenberg der Fränkischen Alb bei Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Kordigast (Altenkunstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Kordigast (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern

die deutschsprachige Bezeichnung einer am Kordigast endemischen Pflanzenart:
 Kordigast-Mehlbeere